APW steht für:
 Acta Pacis Westphalicae, ein Editionsprojekt zur Geschichte des Westfälischen Friedens 1648 
 Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR
 Akademie Praxis und Wissenschaft, Fortbildungseinrichtung der deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
 All Pro Wrestling, eine US-amerikanische Wrestling-Liga
 Ammoniumparawolframat, Wolfram-Salz
 Asia-Pacific Week Berlin, Messe
 Autobahnpolizeiwache in Deutschland, siehe Autobahnpolizei
 Flughafen Faleolo im Pazifikstaat Samoa (IATA-Code)

apw steht für:
 Westliches Apache (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der westlichen Apachen

Abkürzung